

Geografia 
 Moncayo – montagna della Spagna

Persone 
 Alberto Moncayo – pilota motociclistico spagnolo
 Gustavo Moncayo – attivista pacifista e docente colombiano
 José Moncayo – attore spagnolo
 José Pablo Moncayo García – musicista messicano
 Paco Moncayo – politico e generale equadoriano